Seekers steht für
 The Seekers, eine australische Pop-Gruppe 
 Seekers (religiöse Bewegung), Bezeichnung für Christen im England des 17. Jahrhunderts